Kuokkanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1887-1956), homme politique finlandais
 (né en 1998), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois